Emperador Meiji: Mutsuhito, qui regnà durant l'era Meiji.
 Era Meiji: Període de la història del Japó.
 Restauració Meiji: Revolució industrial japonesa transcorreguda entre 1866 i 1869.